Zufar bezeichnet:

Dhofar
Zufar ibn al-Hudhail